Chevry steht für
folgende geographische Objekte in Frankreich:
 Chevry (Ain), Gemeinde im Département Ain
 Chevry (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Chevry-Cossigny, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Chevry-en-Sereine, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Chevry-sous-le-Bignon, Gemeinde im Département Loiret
 Chevry (Voire), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Voire

Chevry ist der Familienname von:
 Bernard Chevry (1922–2019), französischer Filmproduzent und Medienunternehmer